Kam kan syfta på:

 Kam – ett hårredskap
 Kam – förkortning för Konteramiral, hög officersgrad i Svenska flottan
 Kam (anatomi) – en köttig utväxt eller tofs på hjässan hos hönsfåglar
 Kam (mekanik) – roterande eller glidande del i en mekanisk koppling
 KAM – IATA:s kod för en nedlagd flygplats i Kamaran, Jemen, se Kamaran Island Airport 
 KAM – en befattning inom ett företag, se key account manager
 KAM-utredningen – en utredning om Komplementär och alternativ medicin, se Alternativmedicin
 Tuppkam – specifik frisyr bland annat populär inom vissa punkkretsar
 Qanāt Bashīr, ort i Iran

Se även
 Kamma